Ironman Hawaï 1982 (februari), de vijfde editie van de Ironman Hawaï
 Ironman Hawaï 1982 (oktober), de zesde editie van de Ironman Hawaï